

Art 
 Les Acteurs de la Comédie-Française, œuvre attribuée à Antoine Watteau et datée autour de 1712.

Cinéma 
 Un soir à la Comédie-Française (film, 1934), film français de Léonce Perret (1934).

Théâtre 
 Comédie-Française, institution culturelle française fondée en 1680, théâtre d'État.
 Administrateur général de la Comédie-Française, liste des administrateurs.
 Pensionnaire de la Comédie-Française, comédiens de la partie de la troupe.
 Sociétaire de la Comédie-Française, comédiens choisis parmi les pensionnaires.
 Troupe de la Comédie-Française en 1680
 Troupe de la Comédie-Française en 1752
 Troupe de la Comédie-Française en 1754
 Troupe de la Comédie-Française en 1755
 Troupe de la Comédie-Française en 1790

Voir aussi